Paolo Serra – attore italiano
Paolo Serra – generale italiano
Paolo Serra – pittore italiano